

Personnalités 

 Jean-Baptiste Coffinhal (1746-1818), avocat, député sous le Premier Empire ;
 Jean-Baptiste Coffinhal (1762-1794), juriste et révolutionnaire français ;
 Pierre Coffinhal-Laprade (1875-1931), peintre, graveur et illustrateur français.